Лио́нский фуникулёр — транспортная система, действующая с 1862 года в городе Лионе, Франция.

В настоящий момент в городе действуют две линии фуникулёра, связывающие район Сен-Жан с вершиной холма Фурвьер (в двух разных точках). Входит в состав Лионского метрополитена.

История фуникулёра в Лионе 
Открытие первой линии фуникулёра состоялось 3 июня 1862 года. Таким образом, Лион — это первый город в мире, где была открыта городская железная дорога с фуникулёрной тягой, однако надо заметить, что технология использования железнодорожных платформ с кабельной тягой появилась раньше: уже с 1833 года подобная транспортная система соединяла населённые пункты Андрезьё-Бутеон и Ле-Кото в департаменте Луара.

В период максимального расцвета в Лионе было 5 линий фуникулёра: 3 из них работали на холме Фурвьер и 2 — на холме Круа-Русс. Общей харастеристикой всех лионских фуникулёров было то, что бо́льшую часть пути они проходили по туннелям.

Сегодня сохранились лишь 2 действующие линии фуникулёра на холме Фурвьер: 2 другие линии были закрыты, а одна была преобразована в зубчатую железную дорогу, продлена и стала частью линии C Лионского метрополитена.

Действующие линии

Сен-Жан — Сен-Жюст (F1) 

 Дата открытия: 8 апреля 1878
 Длина: 822 м
 Максимальный уклон: 183 мм/м
 Колея: 1440 мм (с 1878), 1000 мм (с 1901)

С 1901 линия действовала в виде зубчатой железной дороги, в 1958 году вновь преобразована в линию фуникулёра. Эта линия — единственная, имеющая прожежуточную станцию «Миним — Театр-Ромен».

В начале 2019 года планируется закрыть линию на реконструкцию на несколько месяцев.

Сен-Жан — Фурвьер (F2) 

 Дата открытия: 6 сентября 1900
 Длина: 431 м, из них 380 метров в туннеле
 Максимальный уклон: 310 мм/м
 Колея: 1000 мм (с 1900); 1330 мм (с 1970)
 Ежедневный пассажиропоток (2017): 6000 чел.

Линия была модернизирована в 1970 году. Вагоны были заменены на новые, а оба старых отправились в музеи: один — в Автомобильный музей имени Анри Малатра в Роштайе-сюр-Соне, другой — в Музей городского, междугородного и загородного транспорта в Шелле.

Со 2 января 2018 года линия вновь закрыта на реконструкцию, которая должна продлиться 5 месяцев. За время реконструкции будет проверено состояние вагонов и инфраструктуры, вагоны будут модернизированы и сделаны более просторными, а также доступными для людей с ограниченной подвижностью.

Закрытые или перестроенные линии

Улица Терм — Круа-Русс 

 Дата открытия: 3 июня 1862
 Дата закрытия: 31 декабря 1967
 Длина: 489 м
 Максимальный уклон: 160 мм/м
 Колея: 1440 мм

После закрытия фуникулёра туннель используется для автомобильного движения.

Круа-Паке — Круа-Русс 

 Дата открытия: 12 апреля 1891
 Дата закрытия: 3 июля 1972
 Длина: 512 м
 Максимальный уклон: 172мм/м
 Колея: 1440 мм

Линия была вновь открыта 6 декабря 1974 года, будучи преобразованной в зубчатую железную дорогу. В дальнейшем она была продлена в обе стороны и стала линией C Лионского метрополитена.

Сен-Поль — Фурвьер 

 Дата открытия: 6 декабря 1900
 Дата закрытия: 25 декабря 1937
 Длина: 514 м
 Максимальный уклон: 243 мм/м
 Колея: 1440 мм
Эта линия связывала вокзал Сен-Поль и находившуюся на вершине холма Фурвьер конечную остановку трамвая. Её называли в народе «фуникулёром мертвецов», так как она использовалась для перевозки гробов на кладбище Луаяс.

Примечания

Источники 
 Guy Borgé, Marjorie Borgé, René Clavaud. Les Transports à Lyon : Du tram au métro. Éditions Jean Honoré, 1984. ISBN 978-2-903460-08-2
 Jean Gennesseaux. Funiculaires et crémaillères de France. Paris, Éditions La vie du rail, 1992, p. 133—147. ISBN 2-902808-42-9
 SYTRAL TCL : Le Métro sur le réseau TCL

См. также 
 Лионский метрополитен
 Лионский трамвай

Транспорт Лиона
Фуникулёры Франции
Железнодорожный транспорт Франции
Линии метрополитена, построенные в 1862 году